Die Umaghlessi Liga 2003/04 war die 15. Spielzeit der höchsten georgischen Spielklasse im Männerfußball. Die Meisterschaft wurde in dieser Saison durch ein Finalspiel entschieden, nachdem zwei Teams punktgleich die Spielzeit beendeten. WIT Georgia Tiflis gewann den ersten Meistertitel.

Modus 
Die Spielzeit wurde in einem zweistufigen Format durchgeführt. Zuerst trat jede Mannschaft zweimal gegeneinander an; einmal zu Hause und einmal auswärts. Nach Ablauf dieser Phase qualifizierten sich die sechs besten Mannschaften für die Meisterrunde, die anderen spielten in der Abstiegsrunde zwei direkte Absteiger aus. Die Teams auf den Plätzen Neun und Zehn mussten je ein Relegationsspiel gegen den Dritten bzw. Vierten der Pirveli Liga austragen.

Vereine

Erste Runde

Tabelle  

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die Hälfte der Punkte (aufgerundet) aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Abstiegsrunde 
Die Hälfte der Punkte (aufgerundet) aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abschlusstabelle  

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Meisterschafts Play-off 

|}
Nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern beider Vereine, sowie ein Angriff auf den Schiedsrichter des Spiels wurde auf Beschluss des georgischen Fußballverbandes Sioni Bolnissi von der Teilnahme am UEFA Cup 2004/05 ausgeschlossen. Zusätzlich erhielt der Verein eine Stadionsperre von zehn Spiele, sowie einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 GEL.

Relegation 

|}

Weblinks 
 Saison 2003/04 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

2003
Fußballsaison 2003/04